Un Ranch est un lieu où l'élevage, un processus d'élevage, notamment les bovins, est effectué.

Ranch peut également se référer à:
 Ranch (maison close), un terme commun pour une maison de prostitution.
 Ranch (maison), la maison des propriétaires de ranchs ou d'une grande maison sur une grande parcelle de terrain.
 Ranch-style houses, un style unique de la maison.
 Dude ranch, un type de ferme orientée vers le tourisme ou les visiteurs.
 Ranch dressing, un goût de sauce à salade.
 Le Ranch (bande), un ancien membre des trois membres d'une bande country dirigée par Keith Urban
 Le Ranch (album), ce seul album du groupe.
 Le Ranch (film), film TV de 2004 avec Carly Pope.
 Peugeot Ranch, le nom italien de la Peugeot Partner véhicule.

Voir aussi 
 .